De Rietlanden (rangeerterrein), voormalig rangeerterrein in Amsterdam
Rietlandpark (tramhalte), tramhalte in Amsterdam
Rietlanden (Amsterdam), een wijk in de Nederlandse stad Amsterdam
Rietlandpark, park in Amsterdam
De Rietlanden (Beuningen), een woonwijk van Beuningen (Gelderland)
Rietlanden (Emmen), een woonwijk van de Nederlandse stad Emmen
Rietlanden (Terneuzen), een woonwijk in de Nederlandse stad Terneuzen.

Zie ook
Rietland